Validierung oder Validation (von lateinisch validus „kräftig, wirksam, fest“) steht für:

 Validierung (Chipentwurf), Vergleich des Chipdesigns mit der vorgegebenen Spezifikation
 Validierung (Informatik), Nachweisführung, dass ein System die Praxisanforderungen erfüllt
 Validierung (Metrologie), erfolgreiche Verifizierung, dass die spezifizierten Anforderungen dem beabsichtigen Zweck angemessen sind
 Validierung (Pharmatechnik), Nachweis über die Anforderungsentsprechung eines technischen Prozesses
 Validieren (Psychotherapie), Methode der Kommunikation im Rahmen einer Psychotherapie
 Validation (Pflege), begleitende Kommunikationsform im Umgang mit demenzkranken Menschen
 Validierung von Eingabedaten, siehe Datenvalidierung
 Validierung von Medizinprodukten, siehe Medizinprodukt #Herstellverfahren
 Validierung, Produktkontrolle, siehe Verifizierung und Validierung 

Siehe auch:

 Validität
 Validator 
 Verifizierung